El Colegio Profesional de Ingeniería Informática de Castilla y León - CPIICyL es una corporación de derecho público integrada por los ingenieros en informática de la comunidad autónoma de Castilla y León. El CPIICyL pertenece al Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática (CCII), desde la constitución del mismo.

Historia 
El CPIICyL se creó por Ley 4/2003, de las Cortes de Castilla y León.

Se celebró la primera Asamblea Constituyente el , aprobando los Estatutos
presentados y se celebraron las primeras elecciones entre todos los ingenieros en informática censados.

A las elecciones a Decano concurren dos candidaturas encabezadas por una parte por Jacinto Canales de Caso, en aquel momento Presidente Estatal de la Asociación de Ingenieros en Informática y por otra por Gabriel Lleras Sánchez, en aquel momento Presidente de la Asociación de Ingenieros en Informática de Castilla y León. Resulta elegida la candidatura encabezada por Jacinto Canales.

En 2007 se celebran las segundas elecciones, resultando elegida la candidatura encabezada por Pablo Santos Luaces.
En 2011 se celebran las terceras elecciones y es nuevamente elegida la candidatura que encabeza el anterior decano Pablo Santos Luaces.

En 2015 se celebran las cuartas elecciones y gana la candidatura encabezada por Jaime Diez Zurro, actual decano del Colegio.

Fines 
Los fines esenciales del Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Castilla y León se traducen en el ordenamiento de la profesión, cumplimiento de la función social, representación de los intereses generales y profesionales del colectivo representado, promover la formación continua de sus profesionales, hacer propuestas para mejorar los estudios universitarios conducentes a la profesión del ingeniero en informática y la colaboración con las administraciones públicas que lo puedan requerir. Todo ello orientado al bienestar profesional e intereses de los titulados en Ingeniería en Informática.

Premios i3 
Los premios i3 (i cubo) son unos premios creados por el Colegio y que se imponen anualmente en la Noche de la Ingeniería Informática de Castilla y León.

Los premios i3 llevan su nombre por la i de ingeniería, la i de imaginación y la i de innovación.

Se imponen premios en las siguientes categorías:

 Premio al mejor Proyecto Fin de Carrera.
 Premio al Ingeniero del año.
 Premio a la empresa más relevante en materia de ingeniería informática.
 Premio a la institución pública más relevante en materia de ingeniería informática
 Premio al mejor proyecto

Referencias

Enlaces externos 

http://www.cpiicyl.org

Ingenieros en Informática
Asociaciones de ingenieros